Heretic ("eretico" in inglese) può riferirsi a:

Musica 
 Heretic – album dei Naked City del 1991
 Heretic – album dei Morbid Angel del 2003
 Heretic – album di Lustmord del 2010

Videogiochi 
 Heretic – sparatutto in prima persona del 1994
 Heretic II – sparatutto in terza persona del 1998